Чегет — распространённый топоним в карачаево-балкарском языке, означающий «лес»:
Азау-Гитче-Чегет-Карабаши — вершина на отроге Главного Кавказского хребта, в Приэльбрусье, рядом с Чегетом.
Донгузорун-Чегет-Карабаши — вершина Главного Кавказского хребта (он же водораздельный), в Приэльбрусье.
Чегет — вершина на отроге Главного Кавказского хребта, напротив Донгузоруна, известна своими горнолыжными курортами.
Чегет-Карабаши — вершина на отроге Главного Кавказского хребта между бассейнами Башкара и Кашкаташ.
Чегет — кресло спроектированное для космического корабля Федерация.

Примечания